Халед бен Мухаммед аль-Атыйя (, ) — катарский политик, занимавший пост  с июня 2013 года по январь 2016 года. С января 2016 года занимает пост министра обороны.

Биография 
Родился 9 марта 1967 года в Дохе. Его семья принадлежит к племени Бану Тамим, к которому принадлежит и правящая династия Катара, Аль Тани. Отец Халеда был основателем Вооружённых сил Катара.

Получил степень бакалавра в области авиации в  в 1987 году, а также степень юриста в  в 1993 году. Имеет степень магистра государственного права (1991) и степень доктора права (2006), обе — в Каирском университете.

Начал карьеру в качестве лётчика-истребителя и поступил на службу в ВВС Катара, где служил с 1987 по 1995 год. В 1995 году покинул ВВС и основал юридическую фирму. С 2003 по 2008 год занимал пост президента Национального комитета по правам человека. В этот период он также владел юридической фирмой.

С 2008 по 2011 год занимал должность государственного министра по международному сотрудничеству. Также исполнял обязанности министра по делам бизнеса и торговли. В 2009 году он стал членом попечительского совета компании . Является членом совета директоров и председателем исполнительного комитета компании Diar и членом совета директоров Kahramaa.

В ходе перестановок в кабинете министров в сентябре 2011 года был назначен государственным министром иностранных дел в кабинете, возглавляемом премьер-министром Хамадом бен Джасимом бен Джабером Аль Тани. 26 июня 2013 года в результате перестановок в кабинете министров был назначен . Кабинет возглавляет премьер-министр Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.

В ходе очередных перестановок в кабинете министров 27 января 2016 года был заменён на посту министра иностранных дел . В ходе той же перестановки был назначен государственным министром обороны.

В 2018 году в интервью журналу «Аль-Таляиа» заявил, что Катар хотел бы вступить в НАТО. По его словам, Катар — основной союзник Североатлантического блока вне альянса. Он также добавил, что НАТО могла бы помочь Катару в борьбе с терроризмом, а также стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

Примечания 

Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века
Министры Катара
Выпускники Каирского университета
Министры иностранных дел Катара